Абсаля́мово — название населённых пунктов в России:
 Абсалямово — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Абсалямово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Абсалямово — село в Ютазинском районе Татарстана.
 Абсалямово — посёлок железнодорожного разъезда в Ютазинском районе Татарстана.
 Абсалямово — прежнее название деревни Староабсалямово Аургазинском районе Башкортостана.

См. также 
 Верхнее Абсалямово
 Староабсалямово
 Абсалямов — фамилия.